Футерман — еврейская фамилия:

 Футерман, Арон Яковлевич — украинский скульптор.
 Футерман, Саманта (род. 1987) — актриса.
 Футерман, Фёдор Иосифович (1911—1993) — Заслуженный мастер спорта СССР (баскетбол)